Pierwszy rząd Stefana Löfvena
 Drugi rząd Stefana Löfvena
 Trzeci rząd Stefana Löfvena